Neotoxoptera — род тлей из подсемейства Aphidinae (Macrosiphini). Встречаются повсеместно, нативный ареал приходится на Ориентальную область.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,0—2,3 мм.
Ассоциированы с растениями Caprifoliaceae (Abelia, Lonicera), Alliaceae (Allium), Caryophyllaceae (Stellaria), Violaceae (Viola). Близок к тлям рода Myzus и Rhopalomyzus. Диплоидный набор хромосом 2n=12
.

 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых